Шта́бель — многозначное слово. Значения:

 Шта́бель (от ) — ровно расположенный ряд чего-либо.

Фамилия 
 Штабель, Антон () (1806—1880) — баденский политический деятель.
 Штабель, Альфред Артурович (1926—2002) — башкирский художник-график.

См. также

Примечания